Bürgener ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Bürgener (* 1944), deutscher Generalleutnant
 Christian Ludwig Bürgener (1777–1837), deutscher Landwirt und Politiker 
 Heinrich Bürgener (1798–1835), deutscher Kaufmann und Politiker
 Oskar Bürgener (1876–1966), deutscher Lehrer und Botaniker

Siehe auch:
 Burgener